Hunseby (plaats), plaats in Denemarken
 Hunseby (parochie), parochie in Denemarken